Bernard Faroux,  homme de cinéma et de télévision français
Charles Faroux, ingénieur automobile et journaliste français
Fernand Faroux, footballeur français
Josuah Faroux, trampoliniste français